El término Mercado Central se refiere al mercado principal o céntrico de una ciudad.

Mercados Centrales

En Argentina 
 El Mercado Central de la ciudad de Buenos Aires.

En Armenia 
 El Mercado Central de la ciudad de Ereván.

En Chile 
 El Mercado Central de la ciudad de Arica.
 El Mercado Central de la ciudad de Santiago de Chile.
 El Mercado Central de la ciudad de Concepción.

En El Salvador 
 El Mercado Central de la ciudad de Santa Ana.

En España 
 El Mercado Central de la ciudad de Alicante.
 El Mercado Central de la ciudad de Almería.
 El Mercado Central de la ciudad de Salamanca.
 El Mercado Central de la ciudad de Valencia.
 El Mercado Central de la ciudad de Zaragoza.
 La serie Mercado central producida por TVE.

En México 
 El Mercado Central de la ciudad de Acapulco.

En Perú 
 El Mercado Central de la ciudad de Lima.

En Uruguay 
 El Mercado Central de Montevideo de la ciudad de Montevideo.

En Venezuela 
 El Mercado principal de Maracay de la ciudad de Maracay.

Otros usos 
 Mercado Central, estación de Transbordo.
 Mercado central, serie de televisión española emitida en La 1.